

События 
 Консулы Флавий Аркадий Плацид Магн Феликс и Флавий Секундин.
 27 ноября — Смерть Хлодвига в Париже. Похоронен в Церкви Апостолов (св. Женевьевы), могила позже исчезла. Его жена Клотильда уходит в монастырь в Туре. Раздел его владений между четырьмя сыновьями:
 27 ноября 511—524 — Король Меца (Австразия) Теодорих I.
 27 ноября 511—524 — Король Орлеана Хлодомир.
 27 ноября 511—558 — Король Парижа Хильдеберт I.
 27 ноября 511—558 — Король Суассона Хлотарь I.
 После смерти Хлодвига I его сын Хильдеберт I по совету городского епископа святого Германа построил аббатство среди лугов на левом берегу Сены. После смерти епископа в 576 его имя было дано аббатству и небольшому городу, который вырос вокруг него — Сен-Жермен-де-Пре. Это был первый средневековый пригород Парижа.
 Король бриттов Думнонии прибывает из Девона в Малую Бретань. Возможно, его переезд связан с экспансией саксов на острове.
 Галльский собор. Принимает решение о закрытии арианских церквей.
 Второе заселение Испании вестготами. Решение Галльского собора привело к массовой эмиграции вестготского населения из Аквитании в Старую Кастилию.
 Певчие в дворцовом храме архангела стали петь со словами «распятый за нас» (как монофизиты Антиохии). Православные напали на них. Анастасий I разгневался на Македония, а тот обвинил императора в потворстве манихеям. Столичная чернь поддерживала патриарха.

Скончались 
 27 ноября — Хлодвиг I, король франков
 Гезалех, король вестготов

См. также

Примечания